Nikołaj Obruczew (kozak)
 Nikołaj Obruczew (generał)